Василий Стороженко
 Стороженко, Василий Васильевич (1897—1946) — советский генерал-майор.
 Стороженко, Василий Яковлевич (1918—1991) — советский офицер-танкист, гвардии майор.